Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Professional'nyj Futbol'nyj Klub CSKA nelle competizioni ufficiali della stagione 1963.

Stagione 
In campionato la squadra finì al settimo posto, lontano 10 punti dai concittadini della , campioni sovietici.

In Coppa dell'URSS, entrata in gioco direttamente al terzo turno, fu sconfitta in casa ed eliminata dallo .

Rosa

Risultati

Pervaja Gruppa A

Kubok SSSR

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

1963